Different () — дебютный студийный альбом бельгийской певицы Кейт Райан, выпущенный в 2002 году.

Об альбоме 
Кэйт Райан начала работу над альбомом в году 2000, в то время она познакомилась с продюсером Филом Уайльдом, позже к их дуэту присоединится ещё один продюсер Энди Йанссенс. В 2001 году они выпустили сингл «Scream for More», который стал крайне популярным в Бельгии и Дании. Следующий сингл, «UR (My Love)», также был популярным в Бельгии. Но настоящим хитом на альбоме стал третий сингл — кавер-версия известной песни Милен Фармер «Désenchantée».

Альбом был издан 17 июня 2002 года на лейбле EMI. Пластинка пользовалась популярностью, продажи превысили 250 000 копий, альбом получил золотую сертификацию в Бельгии, а позже и платиновую в Польше, где альбом занял первое место. В 2003 году альбом был переиздан, в новое издание вошла ещё одна кавер-версия песни Милен Фармер «Libertine», которая стала пятым и последним синглом.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Кейт Райан
Альбомы EMI Records
Дебютные альбомы 2002 года